Iggulden ist der Familienname folgender Personen:
 Conn Iggulden (* 1971), britischer Autor
 Mike Iggulden (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler